Cristian González puede referirse a:

Kily González (1974-), futbolista argentino.
Cristian González (1990-), futbolista argentino.
Cristián González (1985-), futbolista chileno.
Cristian González Aidinovich (1976-), futbolista uruguayo.
Cristian Marcelo González (1996-), futbolista uruguayo.
Cristian Alexis González (1985-), futbolista colombiano.